Генна́дий Григо́рьевич Лита́врин (6 сентября 1925, с. Абай, Уймонский аймак, Ойратская АО, Сибирский край — 6 ноября 2009, Москва) — советский и российский историк, специалист по средневековой истории южных славян, Византии и русско-византийских связей. Доктор исторических наук (1973), академик РАН (1994).

Биография 
Выпускник кафедры истории Средних веков исторического факультета МГУ (1951), ученик З. В. Удальцовой. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию «Борьба болгарского народа против византийского ига (XI—XII вв.)». Преподавал древние языки на историческом факультете МГУ (1954—1955), был сотрудником Института истории АН СССР (1955—1968). С 1968 года работал в Институте славяноведения РАН, в 1983—2002 годах заведовал отделом истории Средних веков. С 1987 года возглавлял сектор истории Византии (позже — Центр по изучению византийской цивилизации) Института всеобщей истории РАН и редакцию журнала «Византийский временник».

Доктор исторических наук (1973, диссертация «Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца XI века»). Академик РАН (1994, член-корреспондент АН СССР с 1987), иностранный член Болгарской АН (1989). Президент Национального комитета византинистов России, вице-президент Международной ассоциации византинистов. Лауреат Государственной премии России в области науки и техники за монографию «Культура Византии IV—XV веков» в трёх томах (1996).

Был женат на историке Э. Э. Литавриной (1928—2002). Дочь — театровед М. Г. Литаврина (род. 1955).

Библиография 
Монографии
 Очерки истории Византии и южных славян. М.: Учпедгиз, 1958. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 1998. (В соавторстве с А. П. Кажданом).
 Болгария и Византия в XI—XII вв. — М.: Издательство АН СССР, 1960.
 Как жили византийцы. — М.: Наука, 1974. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 1997. 3-е изд. СПб.: Алетейя, 2006, 2014.
 Византийское общество и государство в X—XI вв. Проблемы истории одного столетия: 976—1081 гг. — М.: Наука, 1977.
 Византия и славяне (сборник статей). — СПб.: Алетейя, 1999.
 Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII в.). — СПб.: Алетейя, 2000.

Переводы источников
 Кекавмен. Советы и рассказы Кекавмена / Пер. Г. Г. Литаврина. М.: Наука, 1972. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2003.

Избранные статьи
 Религия и политика в Болгарии накануне и в период утверждения христианства (VIII — конец IX в.) // История, культура, этнография и фольклор славянских народов. М., 1988. С. 82—100.
 О походе аваров в 602 г. против антов // Славяне и их соседи. Международные отношения в эпоху феодализма. М., 1989. С. 15—33.
 Русско-византийские связи в середине X века // Вопросы истории. 1986. № 6. С. 41—52.
 Представления «варваров» о Византии и византийцах в VI—X вв // Византийский временник. 1986. Т. 46. С. 100—108.

Примечания

Литература 
 Г. Г. Литаврин. Краткий очерк научной деятельности // GENNADIOS: 70-летию академика Г. Г. Литаврина. — 1999.
 Беседа юбиляра и редактора с издателем // ANTIDWRON: 75-летию академика РАН Геннадия Григорьевича Литаврина. — 2003.

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Публикации в «Византийском временнике»

Историки СССР
Историки России
Медиевисты России
Византинисты СССР
Византинисты России
Члены-корреспонденты АН СССР
Иностранные члены Болгарской академии наук
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Медиевисты СССР
Похороненные на Троекуровском кладбище